K-1 Grand Prix 1993 – pierwszy w historii finałowy turniej cyklu K-1 World GP. Główną nagrodę w wysokości $100000 i tytuł mistrza K-1 zdobył 38-letni chorwacki kickbokser Branko Cikatić.

Rezultaty 

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min):
  Masaaki Satake vs   Todd Hays – Satake przez KO (niskie kopnięcie), 0:45 2R
  Branko Cikatić vs   Changpuek Kiatsongrit – Cikatić przez KO (lewy sierpowy), 2:35 1R
  Maurice Smith vs   Toshiyuki Atokawa – Smith przez jednogłośną decyzję (30-26, 30-25, 30-27)
  Ernesto Hoost vs   Peter Aerts – Hoost przez decyzję większości (29-28, 30-28, 30-30)
Walka dodatkowa (na zasadach Seidokaikan):
  Taiei Kin vs  Michael Thompson – Kin przez decyzję większości
Walki półfinałowe (3x3 min):
  Branko Cikatić vs  Masaaki Satake – Cikatić przez KO (lewy sierpowy), 0:45 3R
  Ernesto Hoost vs  Maurice Smith – Hoost przez KO (kopnięcie okrężne w szyję), 1:18 3R
Walka dodatkowa (na zasadach Seidokaikan):
  Andy Hug vs   Nobuaki Kakuda – Hug przez KO (cios kolanem), 1:26 2R 
Walka finałowa (5x3 min):
  Branko Cikatić vs  Ernesto Hoost – Cikatić przez KO (prawy sierpowy), 2:49 1R

Uwagi 
 Branko Cikatić pozostaje najstarszym zawodnikiem, który został mistrzem K-1. Osiągnął to w wieku 38 lat i 208 dni.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki 

Turnieje K-1
1993 w sporcie